Кер — древневенгерское племя Эпохи завоевания родины на Дунае.

Немецкая фамилия 
Кер (от  — поворот) — немецкая фамилия; встречается также в России.

Известные носители 
 Кер, Ганс (1862—1916) — немецкий хирург.
 Кер, Георгий Яковлевич (1692—1740) — востоковед, профессор, нумизмат, преподаватель восточных языков при Коллегии иностранных дел.
 Кер, Дэйв (род. 1953) — видный американский кинокритик, регулярно публиковавшийся в 1974-2013 годах. 
 Кер, Карл (1830—1885) — немецкий педагог, директор педагогической семинарии в Готе.
 Кер, Пауль Фридолин — немецкий историк.
 Кер, Э. — немецкий историк.
 Кер-Штайнер, Оскар — немецкий художник.
 Кер (царь)
 Кер, Энтони (род. 1967) — новозеландский шахматист.

Английская фамилия 
Кер () — английская фамилия.

Известные носители 
Кер, Уильям (1852—1925) — шотландский футболист.
Кер, Уильям Пейтон (1855—1923) — британский литературовед.
Кер, Энтони (род. 1967) — новозеландский шахматист.

Испанская фамилия 
Кер () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Кер, Хосе (1695—1764) — испанский ботаник.
 Фонт-и-Кер, Пий (1888—1964) — испанский ботаник, миколог, химик.

Французская фамилия 
Кёр (в русском написании иногда Кер; от  — «сердце») — французская фамилия.

Известные носители 
Кёр, Жак (1400—1456) — французский промышленник и государственный деятель.

Топонимы 
Кер () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Луара
Кер () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона

См. также 
 Кер-д'Ален (Coeur d’Alene) — город в штате Айдахо (США).
 «Кёр-оглы» — эпос, распространённый на Ближнем Востоке и в Средней Азии.
 Керр